Местеакан има више значења:

 Местеакан (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Местеакан (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Местеакан (Ракитова), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Местеакан (Брад), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Местеакан (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Местеакан (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Местеакан (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Местеакан (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији